Gabi Géza (Gyékényes, 1932 – 1999. július  31.) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása testnevelő tanár.

Pályafutása
Középiskolás korában, 1947-ben a PVSK ifjúsági bajnokcsapatában futballozott. Nagykanizsán folytatta tanulmányait. Ifjúsági játékosként tagja volt a helyi csapatnak, a MAORT (Magyar- Amerikai Olajipari Részvény- társaság) 16 fős keretének, pályára ugyan nem lépett, de többször ült kispadon. Az ötvenes évek elején a PEAC- ban, majd a Pécsbányatelepen az NB II-ben folytatta. Szekszárdra került tanítani, ahol a Petőfi és a Szekszárdi SC színeiben szerepelt. Az egykori csatár pályafutását Gyönkön fejezte be, ahol három évig játékos-edzőként irányította a megyei bajnokságban játszó helyi csapatot.

Játékvezetésből 1958-ban a megyei Játékvezető Bizottsága(JB) előtt vizsgázott. A megyei lépcsőket végigjárva az NB III délnyugati csoportjában tevékenykedett. Rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A kor elvárása szerint a küldés szerinti egyes számú partbíró játékvezetői sérülésnél átvette a mérkőzés irányítását. Több alkalommal kapott lehetőséget, hogy az NB II-ben partbíróként szolgáljon. Edzői munkássága nem tette lehetővé, hogy magasabb osztályokba lépjen.

Sportvezetőként 1960-as évektől a Tolna megyei Labdarúgó-szövetség Játékvezető Testületének (JT) ellenőri és oktatási bizottság vezetője, titkár, majd a Játékvezető Bizottság (JB) elnöke. Hivatásának tekintette a játékvezetők szakmai tudásának folyamatos fejlesztését, oktatását. A megyei LSZ alelnöke, majd az elnökség tagja. Az MLSZ JB NB II-es, NB I/B-s ellenőre.

A Játékvezető című szaklap rendszeres szakírója, külső munkatársa. A megjelenő megyei, a játékvezetéssel foglalkozó kiadványok egyik kiemelkedően felkészült szakmai munkatársa.

1998-ban az Magyar Labdarúgó-szövetség 40 éves, eredményes sportmunkájáért A magyar labdarúgásért emlékérem ezüst fokozatát kapta. Eredményes szakmai munkásságának emlékére Tolna megye játékvezetőinek legrangosabb elismerését Gabi Géza-díjnak nevezték el.

Jegyzetek

Források

Külső hivatkozások 

1932-ben született személyek
1999-ben elhunyt személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők